Моско́вский пищево́й ко́лледж — среднее специальное учебное заведение в г. Москве.

История 
Бывший Московский механико-технологический техникум пищевой промышленности.

 1931 г. — основан Московский кондитерский макаронный техникум.
 1932 г. — техникум переименован в кондитерский техникум Моссельпрома.
 1933 г. — в техникум влился Московский бродильный техникум.
 1934 г. — переданы две бродильные группы Саранского техникума.
 1935 г. — техникуму переданы две плодоягодные группы из Московского техникума пищевой промышленности Промкооперации системы МОППС, образовав винодельческое отделение. Техникум получил название «Московский техникум бродильной и кондитерской промышленности народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР».
 1936 г. — в техникум влилась одна кофе-цикорная группа из Ростово-Ярославского сельскохозяйственного техникума. Проведен набор одной группы техжиркормового отделения.
 1940 г. — техникум переименован в Московский механико-технологической техникум пищевой промышленности (ММТТПП) Минпищепрома РСФСР. В годы Великой отечественной войны техникум не эвакуировался, продолжал подготовку специалистов для промышленности, хотя здание техникума сильно пострадало и занятия были резко сокращены.
 1943 г. — при техникуме организована техническая школа по подготовке мастеров-пивоваров с 2-х годичным сроком обучения, набор составил 60 человек.
 1945 г. — 1953 г. — были открыты механическое и плановое отделения, организованы вечернее и заочное отделения.
 1968 г. — открытие музея Героя Советского Союза Т. П. Макаровой — выпускницы техникума, лётчицы легендарного 46-го Гвардейского женского авиаполка лёгких ночных бомбардировщиков.
 1981 г. — введён в эксплуатацию новый учебный корпус общей площадью 9,7 тыс.м², в котором имеется библиотека, спортивный комплекс, актовый зал, учебно-производственные мастерские, столовая, здравпункт, оборудованы 20 лабораторий и 25 кабинетов, компьютерные классы.
 1983 г. — около здания техникума была установлена стела Герою Советского Союза, выпускнице техникума лётчице Т. П. Макаровой.
 1991 г. — в техникуме открылся профессиональный музей — Музей Хлеба.
 1992 г. — ММТТПП был переименован в Московский пищевой колледж.
 2004 г. — в результате реорганизации путём присоединений Государственных образовательных учреждений:
 Государственного образовательного учреждения Московского пищевого колледжа,
 Государственного образовательного учреждения Профессионального училища № 152,
 Государственного образовательного учреждения Профессионального торгового лицея № 306, —
 было образовано «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования „Пищевой колледж № 33“».
 В 2011 году ГОУ СПО Пищевой колледж № 33 отметил своё 80-летие.
 2011 г. — Приказом Департамента образования города Москвы Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пищевой колледж № 33 переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Пищевой колледж № 33.
 2015 г. — ГБОУ СПО Пищевой колледж № 33 переименован а ГБПОУ Пищевой колледж № 33.

Учебный профиль 
В МПК учащиеся обучаются по специальностям:

Известные преподаватели 
  Оськин, Александр Петрович — военрук с 1972 по 1986 гг.; советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (23 сентября 1944), полковник (1975).

Известные выпускники 
  Макарова, Татьяна Петровна — советский лётчик, командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Пищевой колледж № 33»
 Пищевой колледж № 33... готовит технологов хлеба, кондитерских и макаронных изделий, технологов продукции общественного питания, поваров, кондитеров, товароведов, специалистов по наладке производственного оборудования.
 Мосгордуму посетили студенты пищевого колледжа №33

Колледжи Москвы